Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) — русский поэт, драматург и прозаик, признан одним из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Памяти А. С. Пушкина посвящены музеи, памятники в различных городах России и за её пределами, имя поэта присвоено многим населённым пунктам, другим географическим объектам, сооружениям,

Память о Пушкине

Памятники и музеи 

В 2007 году Международная Федерация русскоязычных писателей объявила о программе «Всемирное культурное наследие, фундаментальные ценности и русский язык», в рамках которой по всему миру к 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина планируется устанавливать памятники поэту. В рамках этой программы в венгерском Дьёндьёше, Панаме, македонском Скопье, греческих Дельфах установлены бронзовые бюсты Пушкина на возведенных гранитных и мраморных постаментах.

В 2014 году бюст Пушкина был установлен в Национальной библиотеке Уругвая.

Памятные доски 

Музеи, посвящённые жизни А. С. Пушкина, имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Вязёмы, Кишинёве, в Гурзуфе, в Бродзянах (Словакия) и других городах.

Портреты А. С. Пушкина

Топонимика 
 Город Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга — до 1918 года Царское Село, до 1937 Детское Село. Город получил современное название в 1937 году, к 100-летию со дня смерти поэта.
 Пушкино — посёлок в Советском районе Саратовской области.
 Пик Пушкина — горная вершина в центральной части Бокового Кавказского хребта. Высота 5100 м над уровнем моря. Расположена в Кабардино-Балкарии. Является частью горного массива Дыхтау в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике
 Пушкинские горы — посёлок в Пушкиногорском районе Псковской области
 Пушкин — хутор в Красносулинском районе Ростовской области. Входит в состав Пролетарского сельского поселения.
 Пушкин — военный аэродром вблизи города Пушкин.
 Именем Пушкина названы улицы в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Харькове, Одессе, Симферополе, Нальчике, Ростове-на-Дону, Ереване, Риге и во множестве других городов и прочих населённых пунктов России и других стран бывшего СССР, а также в сербском Нови-Саде и македонском Скопье, площади (Москва), набережные в Москве и Таганроге, парки (Скопье). 18 декабря 2013 года в Сеуле (Южная Корея) была открыта площадь Пушкина, на которой 13 ноября 2013 года был открыт памятник поэту.
 Наиболее часто упоминаемый в связи с памятью А. С. Пушкина объект — Пушкинская площадь в Москве получившая это имя в 1937 году, в столетнюю годовщину гибели поэта. В 1950 году первый памятник Пушкину работы Опекушина, установленный на Тверском бульваре ещё в 1880 году был перенесён на противоположную сторону Тверской улицы.
 В ряде городов память А. С. Пушкина увековечена в станциях метрополитена. В Санкт-Петербурге это — «Пушкинская», расположенная рядом с Витебским вокзалом, откуда ведёт прямая железнодорожная ветка до Царского Села. В подземном вестибюле станции на фоне вида Царскосельского сада установлена скульптура сидящего на скамье поэта. Станция московского метро «Пушкинская» также оформлена как мемориальная.
 Пушкин-Тау — гора, расположена в республике Дагестан, в окрестностях города Избербаш.
 Пушкинский перевал — горный перевал в Армении, где, как писал Пушкин, он встретил арбу, на которой переправляли в Тбилиси тело убитого в Тегеране Александра Грибоедова.

 Всемирный день русского языка ежегодно отмечается в день рождения поэта, 6 июня.
 См. также Пушкино — список населённых пунктов.

Учреждения и организации 
Имя Пушкина носят общественные и культурные учреждения и организации:

Имя Пушкина носят общественные и культурные учреждения и организации:
 Пушкинский дом (Институт русской литературы РАН).
 Пушкинский музей в Москве.
 Музей Пушкина в Киеве.
 Драматические театры в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Красноярске, Орске, Магнитогорске, Харькове, Курске, театр оперы и балета в Нижнем Новгороде, русский театр в Ашхабаде, театр музыкальной комедии в Ленинабаде, Молдавский государственный музыкально-драматический театр, Объединённый драматический театр Республики Адыгея и ряд других театров.
 Уральский педагогический институт имени А. С. Пушкина.
 Ленинградский государственный областной университет им. А.С.Пушкина в городе Пушкин (Санкт-Петербург).
 Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина в Москве.
 Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 Лицей № 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста.
 Межпоселенческая центральная районная библиотека в Гатчине (с 2004 года)
 Общество русской культуры им. А.С. Пушкина в Америке.
 Государственная библиотека Казахской ССР имени А. С. Пушкина (с 1937 по 1991).
 Минская областная библиотека.

 Немецкое Пушкинское общество (Deutsche Puschkin-Gesellschaft e.V.).
 Имя Пушкина также носил Училищный дом, основанный в 1907 году в Санкт-Петербурге на Большой Ружейной улице (ныне — улица Мира). В советское время он стал школой (сейчас средняя школа № 80). Было ещё несколько таких училищных домов, расположенных в разных городах России и постсоветского пространства, часть из которых уже закрыты или готовятся к закрытию.
 Совместная туркмено-российская школа имени А. С. Пушкина в Туркменистане.
 Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Захарове и Больших Вязёмах.
 Парижская масонская ложа «Александр Сергеевич Пушкин» № 1101 (учр. в 1991 году), в составе Великой ложи Франции.
 Школа № 353 имени А. С. Пушкина в Москве.
 Именем Пушкина названа гимназия № 4 в Йошкар-Оле.
 Именем Пушкина названа средняя общеобразовательная школа № 9 в Перми.
 Именем Пушкина названа средняя общеобразовательная школа № 11 в Воронеже.
 Именем Пушкина названа гимназия в Вильнюсе.
 Имя Пушкина с 1949 года носит учебно-воспитательный комплекс № 90 в Одессе. Каждый год в день смерти поэта в школе проходят памятные мероприятия, выставки произведений А. С. Пушкина, посещение школьного музея им. А. С. Пушкина.
 Имя носил Тбилисский государственный педагогический институт.
 МБОУ "Лицей имени А.С. Пушкина"  - образовательное учреждение в г. Семенов Нижегородской области.
 Именем Пушкина названа школа-гимназия №1 в Шымкенте, Казахстан.

Другое 

 Теплоход «Александр Пушкин».
 С 1977 года «Медаль А. С. Пушкина» является наивысшей почётной наградой в сфере международного исследования русского языка, учреждённой Министерством образования СССР. Ежегодно эта награда вручается не более 10 лицам, которые внесли выдающийся вклад в область исследования и распространения русского языка, русской культуры, включая русскую литературу, искусство и смежные с искусством сферы. Награждение производится через национальные организации МАПРЯЛ.
 С 1995 года премия имени А.С. Пушкина в области русского языка и литературы. Присуждается Российской академией наук.
 Медаль Пушкина утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1999 года № 574.
 6 июня 2009 года поисковые системы Яндекс и Google почтили память поэта оригинальным способом, внеся в свой логотип элементы рисунков Пушкина.
 Астероид (2208) Пушкин.
 Кратер Пушкин на Меркурии.
 Принято решение ко дню рождения А. С. Пушкина на Красной площади ежегодно проводить фестиваль «Книги России».
 31 мая 2019 года аэропорту Шереметьево г. Москвы присвоено имя А. С. Пушкина.

В нумизматике 

В 1999 году Банк России выпустил 7 памятных монет серии «200-летие со дня рождения А. С. Пушкина»:

Пушкин в филателии 

А. С. Пушкин изображен на многих почтовых марках СССР, России и зарубежных стран. Также в его честь были изданы почтовые конверты.

Фильмы о Пушкине 
 Фильмы о Пушкине

Критика 
Восприятие Александра Сергеевича Пушкина как великого поэта в массовой культуре русскоязычных стран принимает шаблонный, стереотипный характер без проникновения в суть его творчества. Известность Пушкина среди обывателей привела к появлению посвящённых ему анекдотов, в том числе специфических. Владимир Набоков писал:
Не знаю, есть ли во Франции такие календари, как наши, когда на обратной стороне каждого листка даётся текст для пятнадцатиминутного чтения, — словно, предлагая вам прочитать эти несколько назидательных и занятных строк, неизвестные составители хотели возместить вам потерю ещё одного дня, страничку с числом которого вы собираетесь оторвать. Обычно сверху вниз следовали: дата какой-нибудь битвы, поэтическая строфа, идиотская пословица и обеденное меню. Часто там фигурировали стихи Пушкина; именно здесь читатель совершенствовал своё литературное образование. Эти несколько жалких строф, плохо понятых, прореженных как гребень, огрубевших от постоянного повторения кощунственными губами, возможно, составили бы всё, что русский мещанин знал о Пушкине, если бы не несколько популярных опер, которые якобы заимствованы из его творчества. …Наконец, к календарю и опере у неискушённого читателя присоединяются воспоминания начальной школы, сочинения — всё время одни и те же — о героях Пушкина. Не забудем ещё несколько скабрёзных каламбуров, которые любят ему приписывать, и тогда у нас сложится достаточно правдивая картина состояния пушкинского духа у громадного большинства русских

В 2008 году на пушкинском празднике во Пскове был организован флеш-моб, участники которого заявили, что «имя Пушкина настолько заездили и опошлили, что школьники просто уже не могут его слышать, а Пушкин тоже человек — пусть и у него будет нормальный день рождения, а не шоу для туристов».

В фильме «Бакенбарды» Юрия Мамина образ Пушкина используется героями фильма как основа для создания политического культа. В нём также пародируется использование образа поэта в бытовых предметах — изображения Пушкина помещаются на матрёшки, нижнее бельё и т. д.

Публикации 

 Разговоры с Пушкиным: (сборник статей, посвящённых творчеству А. С. Пушкина), Мамедли Аслан — Баку: Европа, 2021. — 191 с

См. также 
 Экранизации произведений Александра Пушкина
 Торжественная кантата в память 100-летней годовщины А. С. Пушкина

Примечания 

Пушкин
Александр Пушкин
Память о писателях